Крис Поль (, 9 февраля 1972) — немецкий музыкант, вокалист фронтмен группы Blutengel.

Биография 
Крис Поль родился в Берлине, район Кройцберг.

Закончив школу, как Крис сам пишет в своей книге «Leben deinen Traum», он пошел учится на фармацевта, потому что его привлекала работа, которая позволила ему сочетать помощь людям и оставляла время на занятия музыкой. Окончив двухгодичные частные курсы после Крис устроился в аптеку, затем у него появился собственный офис.

Параллельно с работой Крис начал работу над собственным проектом Terminal Choice, так как всегда мечтал о музыкальной карьере. В аптеку, куда собирался устраиваться Крис, взяли другого сотрудника, его звали Мануэль, хобби которого была игра на гитаре. Так у Terminal Choice появился гитарист.

Первые концерты Криса в составе Terminal Choice состоялись при поддержке лейбла Out of Line.Записи раскупались фанатами, группа отправилась в турне по Европе в поддержку альбома. Проект был коммерчески успешен, немецкая музыкальная индустрия приняла Криса и его музыку, а у группы появилась возможность для дальнейшего развития. Но проект был изменен самим Крисом из-за постоянных сложностей совмещения с гастролями и работой у других участников группы.

Крис увлекся готической тематикой и постeпенно отошел от звучание Terminal Choice. В его текстах стало больше лирики, гитарные рифы поменялись, в команде появились новые участники. И в 1998 г. был создан Blutengel.

Музыка группы оказала большое влияние на немецкую музыкальную сцену. В целом, сложно охарактеризовать Blutengel, это слияние нескольких стилей: индастриал металла, дарк вейва, готики и всего того, что вдохновляет Криса Поля.

Дискография

Terminal Choice 
 Полноформатные альбомы 1996: In the Shadow of Death 1998: Navigator 2000: Ominous Future 2003: Menschenbrecher 2006: New Born Enemies 2010: Ubermacht (2CD) Синглы, EP, MCD, и т. д. 1995: Totes Fleisch 1997: Khaosgott 1997: Totes Fleisch Remixes 1999: Venus 1999: Black Past (Rare — 1000 copies) 2000: No Chance 2000: Fading 2000: Animal 2003: Buried a-Live (Live Album) 2003: Reloadead («Best of» Album) 2003: Injustice 2006: Don’t go 2009: Keine Macht 1997 — Demotapes : Demo Tape 1 — Facets Of Pain Demo Tape 2 — Nightmare Demo Tape 3 — Degenerated Inclinations Demo Tape 4 — Desiderius Demo Tape 5 — A Terminal Choice

Seelenkrank

Blutengel

Альбомы 
 1999: Child of Glass
 2001: Seelenschmerz
 2002: Angel Dust
 2004: Demon Kiss
 2007: Labyrinth
 2009: Schwarzes Eis
 2011: Tränenherz
 2011: Nachtbringer
 2013: Monument
 2014: Black Symphonies (An orchestral journey)
 2015: Omen
 2016: Save Us
 2016: Nemesis: The Best of & Reworked
 2017: Leitbild
 2019: Un:Gott
 2019: Damokles
 2021: Fountain Of Destiny
 2021: Erlösung — The Victory Of Light

EP

2005: The Oxidising Angel 
 2009: Soultaker 3
 2011: Nachtbringer
 2015: In Alle Ewigkeit
 2017: Black

DVD 
 2005: Live Lines
 2008: Moments Of Our Lives
 2011: Tränenherz Live
 2013: Once In A Lifetime (DVD & Blu-ray)
 2014: Black Symphonies (An orchestral journey)
 2016: A Special Night Out: Live & Acoustic in Berlin
 2018: Live im Wasserschloss Klaffenbach 30.07.2016 (DVD & Blu-ray)

Синглы 
 2001: Bloody Pleasures
 2001: Black Roses
 2002: Vampire Romance
 2003: Forever
 2004: Mein Babylon (Stendal Blast & Blutengel)
 2004: No Eternity
 2006: My Saviour
 2007: Lucifer (Purgatory)
 2007: Lucifer (Blaze)
 2008: Winter Of My Life
 2008: Dancing In The Light (Solitary)
 2008: Dancing In The Light (Forsaken)
 2010: Promised Land
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger
 2014: Asche zu Asche
 2015: Sing
 2017: Black
 2017: Surrender to the Darkness
 2018: Vampire
 2019: Send Me an Angel (кавер)
 2019: Morningstar
 2019: Am Ende der Zeit
 2020: Obscured (Blutengel & Hocico)
 2020: Wir sind unsterblich
 2020: Nothing but a Void (Blutengel & Massive Ego)
 2021: Nobody’s Diary (кавер)
 2021: Forever Young (кавер)
 2021: The Victory Of Light
 2021: Wie Sand
 2021: Darkness Awaits Us

Эксклюзивные треки в компиляциях 
 1998: Awake the Machines Vol. 2 — Love
 2000: Machineries of Joy — Fairyland (Female Version)
 2001: Orkus Collection 2 — Hold Me (Just For This Night)
 2002: Fear Section Vol. 1 — Weg Zu Mir (Shicksals-Version 2002)
 2002: Machineries of Joy Vol. 2 — Waiting For You
 2002: Advanced Electronics — Black Roses (Remix)
 2003: Machineries of Joy Vol. 3 — Falling
 2003: VA — Sonic Seducer — Cold Hand — Iron Heart (Plastic Noise Experience Remix)
 2005: Awake The Machines Vol. 5 — Go To Hell (Forever Lost Remix)
 2006: Machineries of Joy Vol. 4 — Misery

Видеография 
 2006: The Oxidising Angel
 2008: Dancing in the Light
 2011: Nachtbringer
 2011: Über den Horizont
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger (Symphonic Version)
 2014: Asche zu asche
 2015: Sing
 2015: Kinder Der Sterne (Blutengel & Meinhard)
 2016: Complete
 2017: Lebe deinen Traum
 2017: Black
 2018: Vampire
 2019: Send Me an Angel
 2019: Morningstar
 2020: Wir sind unsterblich
 2020: Nothing but a Void (Blutengel & Massive Ego)
 2021: Forever Young
 2021: The Victory Of Light
 2021: Wie Sand
 2021: Darkness Awaits Us

She Hates Emotions 
 2020: Melancholic Maniac

Tumor 
 1998: Neues Fleisch
 1998: Neues Fleisch Operation 2
 1999: Seelenfresser
 2002: Zombienation
 2005: Killer Tekkkno
 2005: Welcome Back, Asshole!

Pain of Progress 
 2002: Weeping Song (Single)
 2002: Frozen Pain

Miss Construction 
 2008: Kunstprodukt
 2013: United Trash

Waldgeist 
 1999: Rumpelstilzchen (Single)
 2000: Der Schlächter (EP)

Ремиксы Криса Поля с другими группами:

ASP — Collective Suicide (Chris Pohl Remix) 
 ASP — Geisterjagd (Chris Pohl Remix)
 Battle Scream — Abschiedsmelodie (Fear In Motion RMX By Chris Pohl)
 Tanzwut — Der Himmel brennt (remixed by Chris Pohl) (Bonustrack)
 TrümmerWelten — The Phoenix Dies (BlutEngel — Remix)

Примечания 

Музыканты Германии